Gaál Imre
 Gaál Imre (1815–1890) református lelkész
 Gaál Imre (1922–1964) festő
Gál Imre
 Gál Imre (1596–1655 első fele) református püspök
 Gál Imre (1899–?) író
 Gál Imre (1915–2005) fotóművész
 Gál Imre (?) kézilabdázó (Győri ETO)